Il doppio maschile  del torneo di tennis Sydney International 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Trevor Kronemann e David Macpherson 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Olivier Delaître /  Patrick McEnroe (primo turno)

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (semifinali)
 Tom Nijssen /  Menno Oosting (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 1995
ATP Tour 1995